Die Snookerweltmeisterschaft 1980 fand vom 22. April bis zum 5. Mai 1980 im Crucible Theatre in Sheffield statt.

Im Finale konnte sich Cliff Thorburn mit 18:16 gegen Alex Higgins durchsetzen. Die letzten Frames des Finals wurden von der Geiselnahme in der iranischen Botschaft in London 1980 überschattet. Der walisische Titelverteidiger Terry Griffiths schied im Achtelfinale gegen Steve Davis aus.

Das Gesamtpreisgeld wurde im Vergleich zum Vorjahr von 35.000 auf 60.000 Pfund fast verdoppelt. Das Teilnehmerfeld in der Endrunde würde von 16 auf 24 erweitert.

Preisgeld

Finalrunde

Century-Breaks 

Es wurden elf Century Breaks von sieben verschiedenen Spielern erzielt:

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

1980
Snookerveranstaltung 1980
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre